Contea di Macon o Macon County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:

 Contea di Macon – Alabama
 Contea di Macon – Carolina del Nord
 Contea di Macon – Georgia
 Contea di Macon – Illinois
 Contea di Macon – Missouri
 Contea di Macon – Tennessee